Ярещенко Артур Петрович (); — (7 березня 1930 року в місті Харкові), завідувач сектором ідеології козацтва Науково-дослідного Центру козацтва імені гетьмана Мазепи, член-кореспондент Української екологічної академії наук, доктор філософії, професор філології, генерал-хорунжий, інвалід Другої Світової війни і учасник бойових дій. Нагороджений відзнакою президента України — медаллю «Захиснику Вітчизни».

Біографія 

Походить із роду священиків села Яреськи, що на Полтавщині. У сім'ї була легенда, що біля джерел роду стояв козацький полковник Лукаш, який 1775 року, під час руйнування Катериною ІІ Запорозької Січі, втік за Дунай і там загинув. Родина мала велику бібліотеку, в якій поряд із Пушкіним, Байроном, Шекспіром, Шевченком були праці Михайла Грушевського, Володимира Винниченка та ін.

1941 року попав з батьками в окупацію і в неповнолітньому віці був вивезений до Німеччини в табір смерті, де пройшов катування та знущання і був визволений 22 квітня 1945 року радянськими танкістами. Брав участь у битві за Берлін у складі в/ч 67922, потім працював у 175 спецкомендатурі (СМЕРШ). В Харків повернувся в 1947 році, закінчив середню школу і вступив на І курс українського відділення філологічного факультету Харківського державного університету.

Працювати розпочав вчителем української мови і літератури в сільській школі, потім вчителем української і російської мов в технікумі, старшим викладачем у Харківському інституті мистецтв, старшим викладачем у Харківському державному університеті і пройшов шлях від асистента кафедри української мови до професора у Харківському національному педагогічному університеті ім. Г. С. Сковороди. З 1973 по 1983 роки був на посаді декана, започаткованого ним педагогічного факультету (факультет початкових класів). З 1997 року до 2005 року — декан у Харківському інституті управління, завідувач кафедри мовознавчих дисциплін. З 2005 року завідувач сектором ідеології козацтва Науково-дослідного Центру козацтва імені гетьмана Мазепи.

Наукова діяльність 

Наукова діяльність — 21 монографія і понад 200 наукових публікацій, які присвячені ономастиці України і мові окремих письменників:
 «До проблеми емоційно-зображальних засобів мовної палітри М. Хвильового»;
 «Геній слова» (Г. С. Сковорода;
 «Кримський — орієнталіст»;
 «Мовознавчі праці П. Г. Житецького»;
 «Лексична основа емоційно-семантичних центрів у творах М. В. Гоголя»;
 "Лексика знижених стилістичних акцентів у творі М. В. Гоголя «Вечори на хуторі біля Диканьки»;
 «Тайни грамот Давньої Русі»;
 «П. Г. Житецький — дослідник української мови»;
 «Юрій Шерех (Ю. Шевельов) та українська лінгвістика» та ін.;
 "До характеристики мови Пересопницького рукопису — видатної пам'ятки «книжної»;
 «Про мову Синоніми слов'янороської» невідомого автора XVII століття і т.і.

За роки незалежності видав серію методичних посібників для студентів університетів, педінститутів, слухачів інститутів підвищення кваліфікації на тему: «Українська етнокультурна та мова», «Українознавство», «Краєзнавство», «Культурологія» та «Етимологія слова».

Вагомі наукові монографії 

 Ярещенко А. П. Харків'яни: Хто вони?. Харків. — «Прапор». — 2004.

На презентації цієї книжки, вчителька бізнес-гімназії Любов Зінченко так висловила думку стосовно наукової діяльності А. Ярещенка:

 Ярещенко А. Наш рідний край. Слобода Вовча. Харків. — «Прапор». — 1982.
 Артур Ярещенко. Український Фенікс. Харків. — «Прапор». — 1999.
 Ярещенко А. П. Під чаром рідної землі: посібник із українознавства.- К.:"Шанс". — 2008.
 Артур Ярещенко. Сучасний фразеологічний словник української мови. Видавництво «Торсінг». — 2009.

Виступи на телебаченні 
 Гетьман Мазепа на Харківському телебаченні

Почесні звання і нагороди 

 Відзнака Президента України — медаль "Захиснику Вітчизни;
 Міжнародна нагорода «Золотий клейнод Родини Мазеп»
 Лауреат Літературної премії імені гетьмана Мазепи;
 Почесний член Харківської обласної організації Національної спілки письменників України;
 Слобожанський Хрест «Козацька єдність».

Примітки

Посилання 
 Ярещенко Артур Петрович, член — корреспондент Украинской екологической академии, профессор
 Український видавничий портал./ Ярещенко Артур Петрович
 Международная организация «Семья Мазеп» наградила харьковских казаков 
 Микола Возіянов. Життєвий шлях професора А. П. Ярещенка

Доктори філологічних наук України
Українські історики
Випускники Харківського університету
Уродженці Харкова
Українські козаки